Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2010 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 10 по 17 апреля 2010 года в Мехико (Мексика) и Нарве (Эстония). На ежегодном конгрессе в Берне во время чемпионата мира 2009 года 12 команд были поделены на две группы. Победители групп получили право играть в первом дивизионе чемпионата мира 2011 года. Команды, занявшие в группах последние места перешли в третий дивизион чемпионата мира 2011 года.

Сборная Испании впервые в своей истории сумела пробиться в первый дивизион. Это состоялось во многом благодаря новому поколению игроков: основному вратарю Андеру Алькайну было всего 18 лет, каждому из ведущей тройки Муньос—Бетран—Педрас было по 19 лет.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — семь из Европы, по две из Азии и Океании, одна Северной Америки. Сборные Турции и Новой Зеландии пришли из третьего дивизиона, сборные Австралии и Румынии пришли из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC-5).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Андрес де ла Гарма
 Защитник:  Энтони Уилсон
 Нападающий:  Хуан Муньос

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Вехебе Дарж
  Винсент Морган
  Константин Михайлов
  Хуан Браво
  Мануэль Сьерра
  Саваш Актюрк

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Нападающий сборной Эстонии Андрей Макров установил два рекорда результативности второго дивизиона чемпионата мира. Он стал игроком, набравшим наибольшее число очков за один турнир (28), а также стал лучшим снайпером турниров II-го дивизиона, забросив 14 шайб.

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Самый ценный игрок (MVP):
  Андрей Макров

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Марк Раевский
 Защитник:  Дмитрий Суур
 Нападающий:  Андрей Макров

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Чэнь Лэй
  Дмитрий Суур
  Йон Гисласон
  Даниэль Спивак
  Бретт Спирс
  Чанад Вираг

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Апрель 2010 года
Спорт в Мексике в 2010 году
Спорт в Эстонии в 2010 году
2
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Мексике
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Эстонии